Tessnow ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Tessnow (1969–2021), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Tessnow (1872–1939), deutscher Sexualmörder